Alexander County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Alexander County, Illinois 
 Alexander County, North Carolina